L'édition 2021 du tournoi de tennis de Hambourg se déroule du 12 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500 Series.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Canadien Félix Auger-Aliassime, de l'Espagnol Pablo Andújar, du Hongrois Márton Fucsovics, de l'Italien Lorenzo Sonego, du Russe Aslan Karatsev et du Slovène Aljaž Bedene. Ils sont respectivement remplacés par Lucas Pouille, Sumit Nagal, Gianluca Mager, Ričardas Berankis, Corentin Moutet et Sebastián Báez.

Lauréats 
L'Espagnol Pablo Carreño Busta remporte le tournoi en battant en finale Filip Krajinović. Il s'agit du  ATP de sa carrière en simple, le premier dans la catégorie 500.

En double, Tim Pütz et Michael Venus décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Kevin Krawietz et Horia Tecău. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg : article général
 Tournoi de tennis de Hambourg (WTA 2021) : édition féminine du tournoi
 Saison 2021 de l'ATP
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2021
Tennis masculin en 2021
Tennis en Allemagne en 2021
Tennis en juillet 2021